Mark Braverman ist der Name folgender Personen:

* Mark Braverman (Psychologe) (* 1948), US-amerikanischer Psychologe 
 Mark Braverman (Mathematiker) (* 1984), israelischer Mathematiker und Informatiker